Бейсуг:

 Бейсуг (река) — река в Краснодарском крае.
 Бейсуг (Выселковский район) — посёлок (сельского типа) в Выселковском районе Краснодарского края.
 Бейсуг (Приморско-Ахтарский район) — хутор в Приморско-Ахтарском районе  Краснодарского края.